El circuit Oscar y Juan Gálvez és un circuit per curses situat a la ciutat de Buenos Aires, Argentina.

Fou inaugurat l'any 1952 sota la presidència del país de Juan Domingo Perón. Es va construir gràcies a la iniciativa de diversos pilots argentins entre els quals es trobava Juan Manuel Fangio. A causa de la seva infraestructura és conegut com la Catedral de l'Automobilisme Argentí.

Fou seu en 20 ocasions del Gran Premi de l'Argentina de Fórmula 1.

Història 
El circuit es va construir gràcies a la iniciativa de diversos pilots argentins entre els quals es trobava el campió del món de l'any 1951 Juan Manuel Fangio.
Davant del desenvolupament de l'automobilisme argentí, el govern va decidir construir el circuit al sud de la ciutat de Buenos Aires, entre els barris de Villa Lugano i Villa Soldati.
El circuit va ser inaugurat el 9 de març de 1952 sota el nom de Autodromo 17 de Octubre en honor de la diada històrica de suport al llavors coronel Juan Domingo Perón.

Per la inauguració es van organitzar tres proves, de les que la més important va ser la realització de la Copa Perón en la modalitat Fórmula Libre, guanyada per Juan Manuel Fangio, per davant de Froilán González, tots dos amb un Ferrari.

L'any 1953 es va córrer el primer Gran Premi de l'Argentina, la primera competició fora d'Europa de la Fórmula 1, guanyat pel pilot italià Alberto Ascari. Durant aquesta carrera va tenir lloc un accident on van perdre la vida 9 persones.

Actualment, es troba fora del calendari del campionat de Fórmula 1.

Resultats del Gran Premi de l'Argentina

Altres 
  Volta ràpida: Gerhard Berger 1 '27.981 (1997)

Enllaços externs 

 Descripció del Autódrom

Oscar Alfredo Galvez
Oscar Alfredo Galvez, Circuit de
Oscar Alfredo Galvez, Circuit de
Esport a Buenos Aires